Plaats in Indonesië
 Petahunan (Pekuncen), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Petahunan (Gadingrejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Petahunan (Sumbersuko), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java